Анто́н Корбе́йн (; 20 травня 1955, Стреєн, Нідерланди) — нідерландський фотограф і режисер. Своїми фотороботами створив іміджі таким музичним легендам, як Depeche Mode і U2. У 2007 році світ побачив перший його фільм («Контроль»).

Біографія 

Антон Корбейн народився в 1955 році в Нідерландах у сім'ї протестантського священика і медсестри. Спершу він ствердився як фотограф із 1972 по 1973 роки. Антон Корбейн брав фотоапарат свого батька та проходив на концетри під виглядом фотографа. Місцеві видання друкували його роботи. І першим серйозним замовленням стала співпраця Антона Корбейна як фотографа з нідерландським поп-журналом Oor.

У 1979 році Корбейн переїхав до Лондона, де фотографував нові британські гурти, такі як Joy Division та Public Image Ltd). У 1983 році він почав знімати музичні відеокліпи, в основному для Depeche Mode та U2. Він також займався художнім оформленням їхніх платівок. У портфоліо Корбайна є й музичні відеоряди для Front242, Metallica, Nirvana, Джонні Кеша, Брайана Адамса, Roxette, Coldplay, The Killers та ін.

У 2007 році Корбейн зняв біографічну стрічку «Контроль» про Єна Кертіса, фронтмена гурту Joy Division, якого знав особисто. 

З 21 березня по 4 квітня 2008 року пройшла його персональна виставка під назвою «Чотири виміри Антона Корбейна», на котрій було представлено близько 170 фотографій. 

У 2010 році світ побачив другий фільм Корбейна з Джорджем Клуні у головній ролі — «Американець».

Музичні відеокліпи

Фільми

Книжки 
 Famouz (1989)
 Strangers (1990)
 Allegro (1991)
 Grönemeyer, Photographien von Anton Corbijn (1993)
 Star Trak (1996)
 33 Still Lives (1999)
 Stripping Girls (2000, with Marlene Dumas)
 Werk (2000)
 A. Somebody, Strijen, Holland (2002)
 Everybody Hurts (2003)
 U2 & I (2005)
 In Control (2008)
 Inside The American (2010)
 Inwards and Onwards (2011)
 Waits (2012)

Примітки

Посилання 
 
 
 Director videography  MVDbase.com
 Director's Label info  PalmPictures.com
 Hasselblad: Masters: Anton Corbijn (January 2001)

Нідерландські кінорежисери
Кліпмейкери
Уродженці Південної Голландії